Siliștea (Brăila) ;
 Siliștea (Constanța) ;
 Siliștea (Teleorman) ;
 Siliștea Gumești ;